Дананг (вьетн. Đà Nẵng) — многозначный термин.

 Дананг — четвёртый по величине город Вьетнама. 
 Дананг (аэропорт) — региональный аэропорт, расположенный в посёлке Дананг Вьетнама. 
 Дананг (футбольный клуб) — вьетнамский футбольный клуб, представляющий одноимённый город.